Julien Ingrassia (* 26. November 1979 in Aix-en-Provence) ist ein französischer Rallyebeifahrer. Er wurde als Beifahrer von Sébastien Ogier 2017 zum fünften Mal Weltmeister in Folge.

Karriere 
Julien Ingrassia begann seine Karriere 2002 in der Club-Level-Rally-Szene in Frankreich. Seine Karriere ging 2004 mit einer Saison in der Volant-Peugeot-206-Serie weiter, noch einen Schritt höher ging es 2006, als er Copilot von Sébastien Ogier wurde. 2008 folgte der Junioren-Weltmeister-Titel und sie gaben ihr Debüt in der obersten Klasse der WRC mit Citroën. 2009 fuhren sie im Nachwuchsprogramm des französischen Herstellers Citroën und 2010 folgte der Aufstieg in das erste Werksteam, wo das Duo seinen ersten WRC-Weltmeisterschaftslauf in Portugal gewann. 2011 gewannen Ingrassia und Ogier weitere fünf WM-Rallys und sie kämpften gegen Sébastien Loeb und dessen Beifahrer Daniel Elena um den WM-Titel. Die Weltmeisterschaft ging damals an Loeb.

Ingrassia folgte 2012 Ogier zu Volkswagen, sie unterschrieben einen langfristigen Vertrag. Nach einer Saison in einem Škoda Fabia Super 2000, die vorwiegend dazu diente, die einzelnen Events besser kennenzulernen, kam die Paarung 2013 in einem Volkswagen Polo R WRC zurück auf die Siegerstraße und sie wurden Weltmeister 2013, 2014 sowie 2015. 2017 wechselte er zu M-Sport und gewann 2017 und 2018 zwei weitere WM-Titel, ebenfalls mit Sébastien Ogier.

Wechsel zum Werksteam von Toyota 2020/21 
Nach dem Werksausstieg von Citroën aus der obersten Rallye-Klasse WRC auf das Saisonende 2019 unterschrieben Ingrassia und Pilot Ogier beim Toyota Werksteam. Dort feierten sie bei der Rallye Mexiko den ersten Sieg mit dem Toyota Yaris WRC. Nach einer verkürzten Saison 2020 wegen Covid-19, konnten Ogier/Ingrassia bereits nach sieben Saisonrallyes ihren siebten Weltmeistertitel feiern. Ein weiterer WM-Titel folgte im Jahr 2021. Auf das Saisonende 2021 gab Ingrassia seinen Rücktritt bekannt.

Klassifikationen

WRC-Siege

Einzelergebnisse WRC

Weblinks 

 Julien Ingrassia in der Datenbank von eWRC-results.com.

Rallyefahrer (Frankreich)
Rallyebeifahrer
Franzose
Geboren 1979
Mann